Arrepio (anatomia) — o mesmo que pele de galinha
 Arrepio (medicina) — sentimento de frio que ocorre durante uma febre
 Arrepios — título em Portugal da série Goosebumps